łuczywo – pochodnia, narzędzie służące do oświetlania
 Grupa Literacka Łuczywo
 Helena Łuczywo – polska dziennikarka
 Witold Łuczywo – polski inżynier
Zobacz też: pochodnia